Charleston Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Charleston Township (Illinois)
 Charleston Township (Iowa)
 Charleston Township (Kansas)
 Charleston Township (Michigan)
 Charleston Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Charlestown Township